Az emlősszerűek a magzatburkosok egyik nagy csoportja (a hüllőszerűek mellett), amelyek közé az emlősök (Mammalia) és az emlősszerű hüllők (Synapsida) osztályai tartoznak. A Synapsida tudományos név megtévesztő lehet, hiszen mind az emlősszerűek, mind az emlősszerűek közé tartozó emlősszerű hüllők tudományos neve is. A probléma feloldása a filogenetikus, kladisztikus taxonómia bevezetésével lehetséges, addig el kell fogadni, hogy a hagyományos taxonok szerint a Synapsida subclassis az oldalsó halántékablakos emlősszerű hüllők megnevezése, ugyanakkor a kladisztika szerint a Sauropsida testvérkládja, amelyben a közös őstől származó összes leszármazott, tehát az emlősszerű hüllők és minden emlős is benne foglaltatik.

Koponyájukban mindkét szemük mögött nyílás alakult ki. Az arccsontokon kialakult nyílások valószínűleg azt tették lehetővé, hogy jóval nagyobb állkapocsizmok tapadhassanak meg és ezáltal erőteljesebbé váljék a harapás. Az emlősszerűek kialakulása mintegy 324 millió évvel ezelőtt, a késő karbon korban vette kezdetét. Az emlősszerűek evolúciójuk során egyre hasonlóbbakká is váltak a mai emlősökhöz. (Innen az „emlősszerűek” név.) Az általuk képviselt vonal vezetett az emlősök (Mammalia) kialakulásához.

Egy perm időszakból származó koprolit utal arra, hogy egyes fajaik szőrösek lehettek.

Változó besorolásuk 

A 20. század fordulóján az emlősszerűeket a hüllők öt rendjének egyikeként sorolták be koponyanyílásaik alapján. Ez a hagyományos osztályozás egészen az 1980-as évek végéig fennmaradt.

Az 1990-es években azonban a kladisztika módszereinek alkalmazása változást okozott. E rendszerben csak olyan élőlénycsoportok állíthatók fel, amelyek a közös őst és valamennyi leszármazottját tartalmazzák, azaz monofiletikusak. Ezen az alapon az emlősszerű hüllők és a tőlük származó emlősök is a Synapsida klád tagjaivá váltak.

A legutóbbi rendszertani kompromisszum (Benton, 2004) az, hogy a Synapsida osztály szándékoltan parafiletikus, vagyis tartalmazza az emlősszerű hüllőket, de nem tartalmazza az emlősöket.

Kladogram 
Ez a kladogram a Synapsidák leszármazási ágait mutatja.

Jegyzetek

Források 

Maddison életfája

Gerincesek
 
Gerinchúrososztályok
Élővilág a karbonban
Élővilág a permben
Élővilág a triászban
Élővilág a jurában
Élővilág a krétában